Marc d’Argenson ist der Name folgender Personen:

* Marc René d’Argenson (1652–1721), Sohn des Letztgenannten, französischer Staatsmann und Generalleutnant der Polizei
 Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson (1722–1782) (1722–1782), französischer Militär
 Marc René Marie de Voyer de Paulmy d’Argenson (1771–1842), französischer Militär, Unternehmer und Politiker
 Marc-Pierre d’Argenson (1696–1764), Sohn von Marc René, französischer Adliger und Politiker